Germanns ist der Name folgender Orte:

 Germanns (Gemeinde Röhrenbach), Ort und Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Germanns (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Ort und Katastralgemeinde in Niederösterreich

Siehe auch:
 Gehrmann
 Germaan
 Germain
 Germaine
 German
 Germane
 Germann
 Gherman
 Germanus
 Garmanns
 Gahrmann
 Garmann